Матті Кассіла (12 січня 1924 — 13 грудня 2018) — фінський режисер, який здобув славу одного з найвидатніших фінських кінорежисерів у 1950-х — 1960-х. Його найвідомішою роботою стала серія із чотирьох фільмів «Інспектор Палму» за мотивами персонажа, створеного Мікою Валтарі. За свою тривалу кар'єру Кассіла отримав сім нагород «Юссі» та отримав численні подяки.

Фільмографія 

 Isäntä soittaa hanuria (1949)
 Professori Masa (1950)
 Maija löytää sävelen (1950)
 Lakeuksien lukko (1951)
  (1951)
  (1952)
 Varsovan laulu (1953)
  (1953)
 Sininen viikko (1954)
 Hilmanpäivät (1954)
 Isän vanha ja uusi (1955)
 Pastori Jussilainen (1955)
  (1956)
 Kuriton sukupolvi (1957)
 Syntipukki (1957)
  (1959)
 Lasisydän (1959)
  (1960)
  (1961)
  (1961)
  (1962)
 Kolmen kaupungin kasvot (1963)
 Äl' yli päästä perhanaa (1968)
  (1969)
 Päämaja (1970)
  (1971)
 Haluan rakastaa, Peter (1972)
 Meiltähän tämä käy (1973)
 Natalia (1979)
 Niskavuori (1984)
 Jäähyväiset presidentille (1987)
  (1988)
 Kaikki pelissä (1994)

Посилання

Примітки 

Фінські кінорежисери
Кінорежисери XXI століття
Кінорежисери XX століття